Borghettani – abitanti di Borghetto (San Martino di Lupari)
Borghettani – abitanti di Borgo Velino